Jméno Trstěnice nese více obcí:
 Trstěnice (okres Cheb) – obec v okrese Cheb
 Trstěnice (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Trstěnice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo